Рейс 512 может иметь следующие значения:
 Рейс 512 Eastern Air Lines
 Рейс 512 Transocean Air Lines
 Рейс 512 Аэрофлота
 Рейс 512 Air Lanka